Inkarneret er:

 et tillægsord, der betegner at noget er en inkarnation – fx han er en inkarneret løgnhals.
 Inkarneret (album) – et album af rapperen L.O.C.